Световно първенство по снукър 2010 (), известно още като 2010 Betfred World Snooker Championship – (по името на спонсора) – е турнир в професионалния снукър, който се провежда от 17 април до 4 май 2017 година в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания.

Турнирът е спечелен от Нийл Робъртсън с резултат от 18 – 13 на финала срещу Греъм Дот. Робъртсън е първият австралиец, който става световен шампион в Театър Крусибъл.

Награден фонд 
 Победител: £250 000
 Финалист: £125 000
 Полуфиналисти: £52 000
 Четвърт финалисти: £24 050
 1/16: £16 000
 1/32: £12 000
 1/48: £8200
 1/80: £4600
 Максимален брейк на телевизионна маса £147 000
 Най-голям брейк £10 000
 Общ награден фонд £1 111 000

Резултати

Сенчъри брейкове 
По време на телевизионната фаза на турнира са направени 60 сенчъри брейка.

 146, 131, 122, 101, 100 Марк Алън
 146, 130, 127, 116, 115, 112, 110, 105 Греъм Дот
 142, 117, 108, 106, 104, 103 Марк Селби
 140, 124, 116, 112, 107, 106, 104 Нийл Робъртсън
 137, 120, 103 Дин Джънхуй
 128, 108, 100 Шон Мърфи
 128, 102 Стийв Дейвис
 127, 103 Лиан Уънбо
 127 Стивън Лий
 122, 104, 100 Алистър Картър

 121, 115, 114, 106 Джон Хигинс
 121 Стивън Хендри
 120, 114 Стивън Магуайър
 117, 111, 108, 106, 104, 100 Рони О'Съливан
 116, 103, 102 Мартин Гулд
 115 Марк Уилямс
 112 Майкъл Холт
 112 Марко Фу
 107 Том Форд

Източници 

2017